Hatta kan syfta på:
 Hatta, en exklav till Dubai
 Hatta (ort), en ort i Madhya Pradesh, Indien
 Jöns Paul Mickelsson Hatta, en samisk konstnär (1882–1960)